Jim Moran puede referirse a: 

 James Timothy Moran (1978), baloncestista estadounidense. 
 James Henri Moran (1886-1951), ciclista estadounidense especialista en la modalidad pista.